Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2002 si concluse con la vittoria di Maryland contro Indiana.

Juan Dixon di Maryland fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

South region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

Midwest region

South region

West region

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Gary Williams
Vice-allenatori: Jimmy Patsos, Dave Dickerson

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2002
Campionato di pallacanestro NCAA Division I